Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2004 war ein Tenniswettbewerb in London.

Das Finale bestritten Roger Federer und Andy Roddick. Federer gewann in vier Sätzen und konnte somit seinen Titel verteidigen. Dies war sein zweiter Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 2003) und sein dritter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2004